Dlbok izvor (bulgariska: Дълбок извор) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Prvomaj och regionen Plovdiv, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Dlbok izvor består till största delen av jordbruksmark. Runt Dlbok izvor är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Plovdiv (region)